Michael Basse ist der Name folgender Personen:

*  Michael Basse (Schriftsteller) (* 1957), deutscher Schriftsteller
  Michael Basse (Theologe) (* 1961), deutscher evangelischer Theologe